Myerslopiidae är en familj av insekter. Myerslopiidae ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myerslopiidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Myerslopiidae